DST steht als Abkürzung für:

 Datenstation, siehe Datenübertragungssystem
 Daylight Saving Time, siehe Sommerzeit
 Deep Space Transport, ein geplanter NASA-Raumtransporter
 Dempster-Shafer Theory, siehe Evidenztheorie
 Deutsch, Stolz, Treue (D.S.T.), eine deutsche Rechtsrock-Band
 Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife, eine deutsche Auslandsschule
 Deutsche Schule Thessaloniki, eine deutsche Auslandsschule
 Deutsche Schule Toulouse, eine deutsche Auslandsschule
 Deutsche Studentenschaft (1919–1945)
 Deutscher Schifffahrtstag
 Deutscher Städtetag
 Dexamethason-Suppressionstest, Test in der Human- und Tiermedizin zur Diagnose des Cushing-Syndroms
 Digital Sky Technologies, russische Investmentunternehmen
 Diode Split Transformer, eine Form von Zeilentransformator
 Direct Stream Transfer, Audiokompressionsverfahren für Direct Stream Digital und Super Audio Compact Disc
 Direction de la surveillance du territoire (deutsch Direktion zur Überwachung des Territoriums), ein französischer Geheimdienst
  Direction de la Surveillance du Territoire, der ehemalige Name des Inlandsgeheimsdensts des Königreichs Marokkos, siehe Direction Générale de la Surveillance du Térritoire (Marokko)
 Diskrete Sinustransformation, in der Mathematik eine reellwertige, diskrete Transformation
 Dörries Scharmann Technologie GmbH, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller
 Duisburger Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme
 Powiat Strzeliński in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

DSt steht für:
 Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter in Österreich, siehe Rechtsanwaltskammer (Österreich)

Dst steht für:
 Disturbance storm time index, ein Index zum Stärkenvergleich von magnetischen Stürmen

Abkürzung